Schwulst steht für: 
 Schwulst (Form), ein Synonym für Überladenheit der Form
 Synonym für den Schwulststil in der Literatur
 Synonym für Geschwulst
 Schwulst (Zeitschrift), ein Magazin für Schwule und Lesben in Baden-Württemberg